Ernst Remak, neurologue juif allemand
Patricia Remak, femme politique néerlandaise
Robert Remak, embryologiste, physiologiste et neurologue
Zoltán Remák, coureur cycliste slovaque